La cyclologie est l'étude des cycles :
 La cyclologie boursière,
 La cyclologie, une notion en ésotérisme.